Конево — деревня в Островском районе Псковской области. Входит в состав Воронцовской волости.

Расположена в 31 км к юго-востоку от города Остров и в 7 км к юго-востоку от волостного центра, села Воронцово.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляет 8 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)